Froot:
 Froot — песня Марины Диамандис.
 Froot — альбом Марины Диамандис.